Jouanna ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Jouanna (1936–2022), französische Historikerin  
 Jacques Jouanna (* 1935), französischer Gräzist und Medizinhistoriker